TPV peut désigner :
 Tampereen Pallo-Veikot, un club finlandais de football ;
 Très Petit Véhicule, nom de code sous lequel a été développée la Citroën 2 CV ;
 Terminal Point de Vente, qualifiant une caisse enregistreuse (POS en anglais) ;
 TPV Technology, une compagnie multinationale d'électronique basée à Hong Kong ;
 Transport du Pays de Vannes, le réseau de bus de la ville de Vannes.